Orup har flere betydninger.

Personer 
 Orup (musiker) – en svensk popmusiker og sanger

Stednavne 
 Orup (Roholte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Roholte Sogn, Faxe Kommune
 Orup (Særløse Sogn) – en bebyggelse i Særløse Sogn, Lejre Kommune
 Orup (Tybjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tybjerg Sogn, Næstved Kommune